A franciaországi Ain megyében 419 község található, az alábbi táblázatban ezek felsorolása olvasható. A községek közül 15 a Bourg-en-Bresse körüli, 2001-ben alapított agglomeráció közösség (önkormányzati társulás) tagja, ezeket a (CAB) rövidítés jelöli.